«When You’re Gone» — песня Брайана Адамса и Мелани Си. Брайан Адамс решил записать эту песню с Мелани Си, которая на тот момент ещё выступала ещё в известной всему миру группе Spice Girls и начинала свою сольную карьеру.

Сингл в итоге смог добраться до 3-й строчки в Великобритании, где был продан в количестве более 670 000 копий.

В Австралии сингл достиг 4-го места и продержался в Топ-50 21 неделю.

Чарты 

Песни Мелани Си